Пугачёвский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Саратовской области России.

Административный центр — город Пугачёв.

География 
Район расположен в северной части Левобережья, в среднем течении реки Большой Иргиз, на Сыртовой равнине, в степной зоне.

Поверхность большей части района плоская, только в правобережье реки Большой Иргиз рельеф осложняется лёгкими увалами отрогов Каменного Сырта.

Территория района — 3,9 тыс. км². Протяжённость автодорог общего пользования с твёрдым покрытием — 420,8 км. Также через Пугачёвский район проходит федеральная автодорога Р229 Самара-Пугачёв-Энгельс-Волгоград

История 
Район образован 23 июля 1928 года в составе Пугачёвского округа Нижне-Волжского края. В него вошла территория упразднённого Пугачёвского уезда Самарской губернии.

С 1934 года район в составе Саратовского края, с 1936 года — в Саратовской области.

В 1944 году Пугачёв отнесён к категории городов областного подчинения.

19 мая 1960 года в состав района включена территория упразднённого Клинцовского района.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Пугачёв) проживают  % населения района.

 Национальный состав
Башкирские населённые пункты — Максютово и Бобровый Гай.

Муниципально-территориальное устройство 
В Пугачёвский муниципальный район входят 9 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 8 сельских поселений:

В рамках организации местного самоуправления в 2005 году в муниципальном районе были созданы 1 городское и 9 сельских поселений.  В 2013 году было упразднено Чапаевское муниципальное образование (включено в Давыдовское).

Населённые пункты 
В Пугачёвском районе 61 населённый пункт, в том числе 60 сельских и 1 город.

 Упразднённые населённые пункты
в 2016 году — сёла Чурины и Петровское, входившие в Надеждинское муниципальное образование, железнодорожный разъезд Межник, входивший Преображенское муниципальное образование.
в 2018 году — деревня Новоивановка.

Экономика 
Район с развитым промышленным и сельскохозяйственным производством. Промышленность представлена машиностроительным, кирпичным, двумя комбикормовыми заводами, заводом ЖБИ, молочным заводом, мебельной фабрикой и мукомольным заводами, мясокомбинатом.

В районе один из крупнейших в области щебневых карьеров (посёлок Заволжский).

Сельскохозяйственная специализация района — зерно-маслично-животноводческая. Одна из ведущих житниц области.

В Пугачёвском районе запланировано на 2040 год строительство солнечной электростанции мощностью 15 МВт.

Достопримечательности 
Многие поселения в районе основаны при Екатерине II бежавшими из Польши переселенцами-раскольниками.

В Верхне-Преображенском монастыре находится пансионат санаторного лечения нервных заболеваний «Пугачёвский». В Никольском монастыре — психиатрическая больница.

Река Большой Иргиз с её пойменными лесами создают живописные пейзажи, а в сочетании с сухим степным воздухом способствуют эффективному оздоровительному отдыху.

Транспорт 
 Железнодорожная станция

См. также 
 Административно-территориальное деление Саратовской области
 Населённые пункты Саратовской области

Примечания

Литература 
 Атлас автомобильных дорог Саратовской области. Саратов, 2000.

Ссылки 
 

Районы Саратовской области
 
р